Кру — многозначное слово:
 Кру — группа родственных народов в Африке.
 Кру — языковая семья Африки.

Фамилия 
  (1927—2009) — американский физик.
  (1598—1679) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1624—1625, 1626—1629, 1640—1648, 1654—1655, 1660) и Комитета Обоих королевств, отец Томаса и Натаниэля Кру.
  (1603—1670) — английский юрист и политик, член 1-го парламента Протектората (1654), брат Клипсби Кру.
  (1599—1648) — английский политик, член Палаты общин (1624—1625, 1626).
  (1633—1721) — англиканский священник, епископ Дарема (1674—1721).
  (1624—1697) — английский политик, член Палаты общин (1656, 1659).
 Харпер-Кру, Джордж (1795—1844) — английский политик, представлявший избирательный округ Южный Дербишир.

Топоним 
 Кру — город в графстве Чешир (Великобритания).
  — община в графстве Чешир (Великобритания).
  — город в округе Ноттовей (штат Вирджиния, США).
  — ударный кратер на Марсе.
 Кру — прежнее название коммуны Антюньяк (Франция).

Спорт 
 Кру Александра — английский футбольный клуб из города Кру.

Аббревиатура 
 Казахстанско-Российский университет
 Комплектное распределительное устройство
 Кузбассразрезуголь

См. также 
 Крю